Manius Acilius Glabrio är ett namn som burits av flera romare:

* Manius Acilius Glabrio (konsul 191 f.Kr.), romersk politiker 
 Manius Acilius Glabrio (konsul 154 f.Kr.), romersk politiker
 Manius Acilius Glabrio (tribun), romersk politiker, folktribun 122 f.Kr.
 Manius Acilius Glabrio (konsul 67 f.Kr.), romersk politiker och fältherre
 Manius Acilius Glabrio (konsul 91 e.Kr.),  romersk politiker
 Manius Acilius Glabrio (konsul 124 e.Kr.), romersk politiker
 Manius Acilius Glabrio (konsul 152 e.Kr.), romersk politiker
 Manius Acilius Glabrio (konsul 186 e.Kr.), romersk politiker